

Littérature
 Imitation of Life est le titre d'un roman de Fannie Hurst sorti en 1933.

Musique
 Imitation of Life est le titre d'un single de R.E.M. sorti en 2001.

Cinéma
 Imitation of Life est le titre anglais du film Mirage de la vie de Douglas Sirk sorti en 1959 ;
 Imitation of Life est le titre anglais du film Images de la vie de John M. Stahl sorti en 1934.